Масатепе () — город и муниципалитет в западной части Никарагуа, на территории департамента Масая.

Географическое положение 
Расположен примерно в 50 км от столицы страны, города Манагуа (по автомобильной дороге). Абсолютная высота — 453 метра над уровнем моря.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляет 16 367 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Никарагуа